Rio Manzano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Manzano (vattendrag i Spanien, Andalusien), Province of Córdoba, 
 Río Manzano (vattendrag i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Soria, 

Robotskapade Spanienförgreningar